Okręty US Navy o nazwie USS  "Sagamore":
 Pierwszy "Sagamore" był kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi "Sagamore" (AT-20) był holownikiem oceanicznym. Wszedł do służby w 1918.
 Trzeci "Sagamore" (ATA-208) został zwodowany w 1945.

Sagamore